Maurice B. Clark
 Maurice Clark (scenarzysta)